Чоловічий турнір з гольфу в рамках Літніх Олімпійських ігор 2016 проходив на Олімпійській трасі для гольфу (), спорудженій в заповіднику Марапенді, між 11 та 14 серпня 2016. Це був перший такий турнір за останні 112 років. 

У турнірі грали 60 гольфістів за форматом чотириденної гри на найменшу кількість ударів.

Результати

Гольф на літніх Олімпійських іграх 2016